Vincenzo De Caro, attore italiano (n. 1956)
Vincenzo De Caro, ciclista italiano (n. 1955)